

Роуз-Сіті — місто, штат Мічиган
 Роуз-Сіті — місто, штат Техас